St. Johns může být:

 St. Johns (Arizona) – město v Arizoně
 St. Johns (Florida) – vesnice na Floridě
 St. Johns (Illinois) – vesnice v Illinois
 St. Johns (Michigan) – město v Michiganu
 St. Johns County – okres na Floridě
 Saint John's – hlavní město státu Antigua a Barbuda